

Codici 
 jle – codice ISO 639-3 della lingua ngile

Sigle 
 Justice League Europe, gruppo di supereroi della DC Comics